Gianluca Pessotto – dirigente sportivo ed ex calciatore italiano, fratello di Vanni
 Vanni Pessotto – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, fratello di Gianluca